Граф Эрнст фон Изенбург-Гренцау (; 1584, Изенбург — 20 мая 1664, Брюссель) — военный и государственный деятель Испанских Нидерландов.

Биография 

Сын графа Салентина IX фон Изенбург-Гренцау, архиепископа Кельнского, и Антуанетты-Вильгельмины д'Аренберг, воспитательницы инфанты Изабеллы.

Барон фон Аренфельс, Хербаш и Лан, герр фон Линц, Альтенвид и Нойербург.

Унаследовал семейные титулы и владения после смерти старшего брата Салентина X, капитана в кирасирском полку Альбрехта Валленштейна, погибшего в Богемии в 1619 году.

В 1614 году поступил на испанскую службу.

В 1620 году набрал за свой счет смешанный кирасирско-аркебузирный полк из пяти рот, с которым отправился на Пфальцскую войну, где сражался под командованием маркиза Спинолы. По окончании этой войны в 1622 году набрал для войны в Нидерландах Немецкий пехотный полк из десяти рот, которым командовал в битве при Флёрюсе 29 августа 1622, и в осадах Берген-оп-Зома (1622) и Бреды (1624—1625). Изображен на картине Веласкеса «Сдача Бреды».

В 1626 году привел в Пфальц вспомогательный корпус из шести тысяч человек и шести орудий на помощь имперским войскам, и содействовал разгрому датской армии при Луттер-ам-Баренберге 25 августа 1626 и изгнанию датчан из Германии. За эти заслуги Филипп IV 24 января 1628 пожаловал его в рыцари ордена Золотого Руна, деканом которого он позднее стал. Орденскую цепь получил 18 июня из рук герцога Арсхота.

При формировании в 1633 году Эльзасской армии был назначен генерал-кампмейстером (командующим пехотой). 17 января 1636 назначен командующим в сельской местности Люксембурга. 12 ноября того же года стал губернатором Артуа. 31 января 1643 назначен губернатором Намюра. Отставлен в 1645 году.

В 1643 году стал главнокомандующим армии, присоединившейся к войскам Франсиско де Мело в битве при Рокруа. В ходе сражения кавалерия правого крыла под командованием Изенбурга нанесла удар по французским частям Лаферте и Лопиталя и опрокинула их, но после этого кроаты, а за ними и другие отряды, бросились грабить обоз противника, что позволило Сиро восстановить порядок и контратаковать. После гибели в бою графа де Фонтена Изенбург стал его преемником на посту генерал-кампмейстера армии Нидерландов. Занимал эту должность до назначения шефом финансов Нидерландов (королевский патент выдан в Сарагосе 29 сентября 1645). Перейдя на финансовую службу, сохранил свой полк, хотя перестал лично им командовать еще в 1628 году.

Погребен в часовне Богоматери в соборе Святой Гудулы в Брюсселе, где его гробница, работы Якоба Ворспула, сохранилась до настоящего времени.

Семья 

1-я жена (1.09.1625): Каролина-Эрнестина д'Аренберг (1606—1630), дочь князя Шарля д'Аренберга и Анны де Крой

Дочь:

 Мария Анна (17.08.1627, Брюссель — 9.12.1628, Андерлехт)

2-я жена (1636, замок Фюрстенберг): Мария Анна фон Гогенцоллерн-Гехинген (1614—7.03.1670), дочь князя Иоганна Георга фон Гогенцоллерн-Гехингена и Франциски цу Зальм-Нёвиль

У графа Эрнста не было наследников, и владения дома Изенбург-Гренцау, существовавшего с XI века, перешли к архиепископству Трирскому.

Литература 

 , p. 341—342
 , pp. 173, 178

Ссылки 

 
 
 
 
 

Участники Тридцатилетней войны
Участники Восьмидесятилетней войны, Испания
Генералы Испании